Caley ist der Familienname folgender Personen:

 Earle R. Caley (1900–1984), US-amerikanischer Chemiker und Chemiehistoriker
 Faustina Caley (* 1956), namibische Politikerin, Vizeministerin und Lehrerin